Hemmen (Gelderland)
Hemmen (heerlijkheid)
Hemmen (Groningen)
Standaardtype Hemmen
Michiel Hemmen
Roelof Hemmen